Gieseking ist der Familienname von:

 Bernd Gieseking (* 1958), deutscher Kabarettist und Kinderbuchautor
 Dieter Gieseking, Gründer des Pädophilenvereins Krumme 13
 Erwin Gieseking (1911–1994), deutscher Politiker (BdD, DDU)
 Günter Gieseking (* 1956), deutscher Handballtrainer
 Hugo Gieseking (1887–1915), deutscher Mathematiker
 Julia Gieseking (* 1974), deutsche Architektin und Landrätin der Vulkaneifel
 Walter Gieseking (1895–1956), deutscher Pianist und Komponist

Gieseking steht außerdem für:
 Gieseking Verlag, juristischer Fachverlag in Bielefeld